Минский государственный лингвистический университет (до 1993 года — Минский государственный педагогический институт иностранных языков) (разг. ИнЯ́з) — белорусское высшее учебное заведение в области языкового образования, расположенное в Минске по улице Захарова, 21. Является ведущим учебным заведением в Республике Беларусь по подготовке высококвалифицированных переводчиков, преподавателей иностранных языков, специалистов по межкультурной коммуникации.

История МГЛУ 

Минский государственный лингвистический университет (до 1993 года - Минский государственный педагогический институт иностранных языков) как самостоятельное высшее учебное заведение начал свою деятельность 1 сентября 1948 года. В его состав входили факультеты английского, немецкого и французского языков. Институт был создан на базе факультета иностранных языков Минского педагогического института им. Максима Горького. С момента своего основания это единственное высшее учебное заведение в стране, которое готовит учителей иностранных языков для средних школ, учителей иностранных языков для высших и средних специальных учебных заведений, а также переводчиков.

Первым директором института был кандидат экономических наук, доцент М.Ф. Жаврид. До середины 1990-х годов Минский институт возглавляли ректоры Ф.П. Шмыгов, Н.Г. Краснова и В.В. Макаров. Наталья Петровна Баранова являлась ректором МГЛУ с 1995 года. В 2020 году эту должность заняла Наталья Евгеньевна Лаптева.

В 1948/49 учебном году в институте обучалось 364 студента дневной формы обучения, из которых 204 были студентами факультета английского языка, 86 - факультета немецкого языка и 74 - факультета французского языка. До 1956 года подготовка учителей велась по одной специальности. С 1 сентября 1956 года была введена пятилетняя подготовка специалистов на иностранном и русском или белорусском языках, а с 1964 года - на двух иностранных языках.

На момент основания в 1948 году институт располагался в здании школы № 13 по улице Пушкина, 35. В качестве общежитий для студентов института были использованы здания городских учебных заведений. Первый учебный корпус (главный корпус Б) введен в эксплуатацию в 1958 году, второй (ныне корпус А) - в 1964 году, третий (корпус В) - в 1966 году, корпус Г со спортивным и актовым залами - в 1971 году. Первое учебное общежитие на 400 мест было открыто в 1957 году (ныне корпус Д).

С 1960 года в институте организованы двухгодичные курсы иностранных языков для специалистов, выехавших на работу в зарубежные страны (в 1994 году преобразован в специальный факультет менеджеров и специалистов).

В 1962 году было открыто отделение испанского языка, на базе которого позже был создан свой факультет.

В 1964 году были созданы переводческие отделения на английском, немецком и французском факультетах, которые в 1969 году были объединены в переводческий факультет.

С 1979 года на факультете русского языка обучаются иностранные граждане со всего мира.

В 1993 году Минский государственный педагогический институт иностранных языков преобразован в Минский государственный лингвистический университет.

В сентябре 1994 года был открыт факультет западноевропейских языков в трех отделах - английском, немецком и французском, а в 2001 году - факультет межкультурных коммуникаций.

С 2006 года в состав вуза входит Лингвогуманитарный колледж.

Подготовка высококвалифицированных научных кадров в Минском государственном лингвистическом университете началась в 1962 году через аспирантуру, докторантуру - в 1992 году. С 1997 года началась подготовка магистров.

В МГЛУ ведётся преподавание более чем 20 иностранных языков, включая арабский, итальянский, китайский, голландский, польский, турецкий, шведский, японский и другие. В настоящее время учебный процесс обеспечивают профессорско-преподавательский состав 8 факультетов и 14 общеуниверситетских кафедр, многочисленные учебные аудитории и центры языков и культур.

Образование 
Университет включает в себя 8 факультетов (25 кафедр), 14 общеуниверситетских кафедр, институты Конфуция и повышения квалификации и переподготовки кадров. Филиалом университета является Лингвогуманитарный колледж. МГЛУ осуществляет подготовку студентов по 33 специальностям первой ступени высшего образования, по 14 второй ступени, по 7 аспирантов и 4 докторантов.

На балансе университета находится 4 учебно-практических корпуса и 4 общежития.

Количество выпустившихся студентов —  учителей и преподавателей и  переводчиков-референтов.

Поступления в университет происходит по результатам централизованного тестирования.

С 2011 года при вузе имеется Институт Конфуция.

Факультеты 
В университете функционируют следующие факультеты:
 Факультет английского языка
 Факультет немецкого языка
 Факультет китайского языка и культуры
 Факультет романских языков
 Переводческий факультет
 Факультет межкультурных коммуникаций
 Факультет русского языка для иностранных граждан
Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров

Языки 

В университете изучается более 20 иностранных языков (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, японский, арабский, турецкий — в качестве первого и второго иностранного языка; итальянский, португальский, шведский, нидерландский, польский, литовский, персидский, корейский — только в качестве второго (или третьего) иностранного языка, а также чешский, финский, венгерский, греческий, урду, иврит, белорусский, русский (для иностранных граждан) и другие).

Ректоры 

 (1948—1961) — Михаил Федотович Жаврид
 (1961—1970) — Фрол Порфирьевич Шмыгов
 (1970—1990) — Нина Георгиевна Краснова
 (1990—1995) — Владимир Васильевич Макаров
 (1995—2020) — Наталья Петровна Баранова
 (с 2020) — Наталья Евгеньевна Лаптева

Критика 
Согласно отчёту, подготовленному Польским фондом свободы и демократии, , ректор университета, отчисляла студентов за их политическую деятельность. Однако, эта информация неверна - ни одного студента осенью 2020 не отчислили.

Во время протестов в Беларуси в 2020 году, последовавших за, как многие считают, фальсификацией президентских выборов, МГЛУ стал одним из эпицентров гражданской активности студентов, протестовавших против белорусских властей. За это студенты арестовывались милицией на территории университета. Администрация университета запрещала любые выступления в университете. В связи с многочисленными протестами, Александр Лукашенко впоследствии лично сменил ректора университета. Ряд преподавателей, работающих в МГЛУ, записали видео обращение, в котором осудили реакцию университета. За этим последовала реакция руководства: доцента, проработавшего в МГЛУ 28 лет, уволили за поддержку студенческих протестов и забастовку, за ним уволили также и других преподавателей, которые поддержали протестующих.

Источники

См. также 
 Образование в Минске
 Список учебных заведений Минска

Ссылки 
 Официальный сайт Минского государственного лингвистического университета.
 Сайт «Выпускники минского иняза»
 MSLUlive — студенческая жизнь иняза в прямом эфире
 Онлайн-регистрацию на репетиционное тестирование в Беларуси проводит МГЛУ

Университеты Минска
Лингвистические учебные заведения